Бондарко — слов'янське українське прізвище, що походить від українського іменника «бондар».

Походження 

Прізвище Бондарко веде свій початок від прізвиська бондар. Бондарем в старовину називали бондарів — ремісників, що виготовляли бочки. Таким чином, прізвисько Бондар відноситься до так званих «професійних» іменування, що вказує на рід діяльності людини.

Пізніше прізвисько Бондар стало основою для прізвища Бондарко.

Відомі носії 

 Бондарко Лія Василівна (1932—2007) — радянський і російський лінгвіст, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри фонетики та методики викладання іноземних мов філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету (1977—2006).
 Бондарко Олександр Володимирович (1930—2016) — радянський і російський лінгвіст, один з творців функціональної граматики.

Примітки